Vandenberg AFB Launch Facility 04 (LF-04, ursprünglich ein Minuteman-394-SMS-Silo) ist ein Raketensilo auf der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien, USA.

Das Silo wurde in den 1960er bis 2000er Jahren zu Forschungs- und Erprobungsstarts der Minuteman-Rakete verwendet.

Startliste

Weblinks

Einzelnachweise 

Launch Facility 04